Arroz-do-mato ou arroz-do-campo pode designar as seguintes espécies:
Chomelia obtusa (Cham. e Schl.);
Oryza subulata (Nees), chamada também arroz-de-espinho;  
Streptocaeta spicata (Schrad.), chamada também arrózia;
Arrozia micrantha (Schrad. ex Kunth), outra também chamada arrózia;
Leersia monandra (Sw.), chamada também arroz-do-campo e capim-agreste;
Cyperus diffusus (Vahl.), outra também chamada arroz-do-campo e capim-agreste.

Desambiguação